Le Condottière, dessin de Léonard de Vinci
 Le Condottière, tableau d'Antonello de Messine
 Le Condottière, roman de Georges Perec inspiré par le tableau d'Antonello de Messine